Mnemosyne (nom de la déesse grecque de la mémoire) est un logiciel libre de répétition espacée développé depuis 2003. C'est un logiciel similaire à SuperMemo et Anki.

Mnemosyne se base sur une ancienne version de l'algorithme de SuperMemo, SM-2.

Caractéristiques

Accepte des images, des sons, du code HTML et LaTeX.

Peut être installé sur une clé USB.

Donne des statistiques de progression.

Fonctionnement

Quotidiennement le logiciel propose un arrangement des cartes en apprentissage. L'utilisateur note la qualité de sa réponse, pour chaque carte, sur une échelle de 0 à 5. Le programme recalcule, en permanence, un arrangement de l'apprentissage en fonction de cette note.

Pédagogie
Logiciel libre sous licence GPL